XV Всемирные игры глухих прошли в городе Лос-Анджелес, США. Игры проводились с 10 июля по 20 июля 1985 года, участие в них приняли 995 спортсменов из 29 стран.

Виды спорта 
Программа XV Всемирных игр глухих включала 12 спортивных дисциплин (7 из которых индивидуальные, 5 — командные).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 

В XV Всемирных играх глухих приняли участие спортсмены из 29 государств:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 XV всемирные игры глухих на Deaflympics.com

Летние Сурдлимпийские игры
Спорт в США в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Июль 1985 года
1985 год в Калифорнии